Jakob Kranz ist der Name folgender Personen:

* Jakob Kranz (Prediger) (~1740–1804), hebräischer Prediger
 Jakob Kranz (Moderator) (* 1974), deutscher Moderator